Dvory est un toponyme qui peut désigner :

Dvory, une commune du district de Nymburk, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Dvory, une commune du district de Prachatice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Dvory nad Lužnicí, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Hluboké Dvory, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Nové Dvory, une commune du district de Kutná Hora, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Nové Dvory, une commune du district de Litoměřice, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Nové Dvory, une commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale ; 
 Nové Dvory, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Tři Dvory, une commune du district de Kolín, dans la région de Bohême-Centrale ;
ainsi que de nombreux quartiers de communes tchèques.

Homonymie de localités en  Tchéquie